Light It Up (single), een nummer van Major Lazor met Nyla en Fuse ODG uit 2015
 Light It Up (film), een film uit 1999